Chuquihuara ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfredo Raúl Chuquihuara Chil (1958–2018), peruanischer Diplomat
 Luis Juan Chuquihuara Chil (* 1953), peruanischer Diplomat